En Pologne, Sewerynów est le nom de :
 
dans la voïvodie de Łódź
 Sewerynów, village du powiat de Łask,
 Sewerynów, village du powiat de Skierniewice.

de la voïvodie de Lublin
 Sewerynów, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Sewerynów, village du powiat de Gostynin,
 Sewerynów, village du powiat de Kozienice,
 Sewerynów, village du powiat de Łosice,
 Sewerynów, village du powiat d'Otwock,
 Sewerynów, village du powiat de Radom,
 Sewerynów, village du powiat de Sochaczew,
 Sewerynów, village du powiat de Węgrów.